HMS Delhi, ha sido el nombre de tres buques de la Royal Navy británica, en honor a la ciudad India de Delhi:

 HMS Delhi fue el nombre bajo el cual el acorazado  era construido, pero fue renombrado un mes antes de su botadura en noviembre de 1913.
  fue un crucero de clase Danae botado en 1918. Sirvió durante la Segunda Guerra Mundial y fue desguazado en 1948.
  Fue anteriormente el crucero de clase Leander HMNZS Achilles, transferido a la Armada India en 1948, y dado de alta como INS Delhi cuando la India, alcanzó la independencia. Fue desguazado en 1978.

Nombres de buques británicos